Крепкоголовки () — род бабочек из семейства толстоголовок. Голарктический род с 15-16 видами, большинство из которых распространены в Центральном Китае.

Описание 
Крылья с шахматным желто-черным рисунком сверху и бурые с рядами желтоватых пятен на нижней стороне крыльев. Нижняя сторона крыльев окрашена в цвета с преобладанием белого, серо-зеленого и бурого тонов. Усики с веретеновидной булавой. У самцов андрокониальные пятна отсутствуют.

Виды 

 Carterocephalus abax Oberthür, 1886
 Carterocephalus alcinoides Lee, 1962
 Carterocephalus alcinus Evans, 1939
 Carterocephalus argyrostigma (Eversmann, 1851)
 Carterocephalus avanti (de Nicéville, 1886)
 Carterocephalus canopunctatus (Nabokov 1941)
 Carterocephalus christophi Grum-Grshimailo, 1891
 Carterocephalus dieckmanni Graesser, 1888
 Carterocephalus flavomaculatus Oberthür, 1886
 Carterocephalus habaensis Yoshino, 1997
 Carterocephalus houangty Oberthür, 1886
 Carterocephalus micio Oberthür, 1891
 Carterocephalus niveomaculatus Oberthür, 1886
 Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771)
 Carterocephalus pulchra (Leech, 1891)
 Carterocephalus silvicola (Meigen, 1829)

Примечания 

 
Роды чешуекрылых